Esporte Clube Venancense, anteriormente Sport Club Venancense, é uma agremiação esportiva de Comendador Venâncio, Itaperuna. Foi uma das principais equipes da cidade na década de 50.

História 

Antes do surgimento do Itaperuna Esporte Clube, que se tornou unanimidade no município e conquistando praticamente todas as edições do Campeonato Citadino de Itaperuna, a competição era bastante disputada.

O primeiro registro de competições na cidade se dá em 1956, com a participação de quatro clubes, Esporte Clube Venancense, Laje Esporte Clube, Retiro Futebol Clube e Porto Alegre Futebol Clube. Porto Alegre foi o campeão da competição.

O clube disputou o Campeonato Itaperunense de Futebol de 1956 até a década de 80.

Em 1970, o clube, junto com a Liga Itaperunense de Desportos, Natividade Atlético Clube, Comércio e Indústria Atlético Clube, Esporte Clube Paraíso, Esporte Clube Soledade e Niterói são denunciados pela prática ilegal do esporte pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Os clubes e entidade se declaravam e estavam registrados como profissionais a Federação Fluminense de Desportos, porém não estavam registrados em cartórios, e por isso "não existiam juridicamente".

A situação do Esporte Clube Soledade e Niterói foram "agravadas pelo fato de não terem campo de jogo nos moldes estabelecidos por lei". Paraíso, Soledade e Niterói foram ameaçados de desfiliação, algo contornado após acertarem as pendências em cartório.

Em 1979 disputa um torneio organizado pela FERJ, na qual disputaram Unidos Atlético Clube, Esporte Clube Paraíso, Esporte Clube Soledade, Venancense, Laje Esporte Clube, Brasil SC, Retiro Futebol Clube, Aperibeense Futebol Clube, Floresta Atlético Clube, Grêmio e Ipiranga.

Em 1980 ocorre a última edição do Campeonato Itaperunense que se tem registro. O Venancense caiu na Chave Eduardo Augusto Viana juntamente com Aperibeense, EC Paraíso, Paduano, Serrano e Floresta. O líder da chave foi o Paduano, enquanto Venancense, Paraíso e Aperibeense disputaram a última vaga nas semifinais. A vaga acabou com o EC Paraíso, que venceu o Brasil Sport Club, de Miracema, nas semifinais. o título foi decidido entre Paraíso e Retiro, que eliminou o Paduano. A final foi no dia 28 de dezembro de 1980, com o Retiro se sagrando campeão depois de 16 anos.

Retorno 

Em 2017 foi criado uma competição entre clubes do Norte Fluminense, chamada Super Copa Noroeste, criada após a dissolução do Torneio Amistoso da FERJ. Alguns dos clubes que possuem rivalidade com a equipe, como o Laje Esporte Clube, Retiro Futebol Clube,Aperibeense Futebol Clube e Floresta Atlético Clube decidiram disputar a competição.

Com isso, o clube poderia em tese disputar a competição. Porém, em março de 2020, o clube anuncia a suspensão temporária de todas as suas atividades envolvendo o futebol, por conta da Pandemia de COVID-19.

Em 2019 disputa a Copa ASVALE Sub-20.

Estádio Aarão Garcia 

O clube, de cores verdes e branco, adquire em 1950 o terreno onde ergueu o Estádio Aarão Garcia, estádio próprio cujo nome remete-se ao poeta e doador do terreno, que anos antes, em 1930 - juntamente com Paulo Bastos e os jogadores Feijão, Campinha e Zezé - foram os responsáveis por introduzir a pratica do futebol na localidade de Comendador Venâncio.

Nome do estádio é uma homenagem a Aarão Henriques Garcia, filho do fundador de Comendador Venâncio e Itaperuna Venâncio José Garcia.

Utilização pelo Itaperuna 

Em algumas poucas oportunidades, o estádio foi utilizado como mando de campo do Itaperuna Esporte Clube. Em 2017, foi especulado que a equipe pudesse utilizar o estádio na Série C do Campeonato Carioca de 2017 em parte nesse estádio.

Títulos

Rivalidades

Venancense vs  Laje EC 

A rivalidade entre Venancense e Laje Esporte Clube é considerada a primeira de Itaperuna. Por serem de localidades próximas, e suas cidades terem sido fundadas pela mesma família (Laje do Muriaé por José Garcia Pereira, e Comendador Venâncio por Venâncio José Garcia.) logo criou-se uma rivalidade entre as duas equipes.

Trio de Ferro Itaperunense 

Principais clubes da cidade, Porto Alegre Futebol Clube, Unidos Atlético Clube e Comércio e Indústria Atlético Clube, apelidados de "Trio de Ferro Itaperunense" eram sempre muito difíceis de serem batidos, e por essa razão, o clube não possui bons retrospectos com essas equipes.

Outras rivalidades 

O clube também possui certa rivalidade com o Retiro Futebol Clube. Alguns outros confrontos registrados da equipe são contra o Paduano Esporte Clube, Aperibeense Futebol Clube e o Floresta Atlético Clube.

Estatísticas

Participações 

Clubes de futebol de Itaperuna‎
Clubes de futebol fundados em 1950
Fundações no Rio de Janeiro em 1950